Rhetz ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht von Voigts-Rhetz (1850–1915), deutscher Diplomat und Gesandter in Guatemala (1900–1901)
 Johann Rhetz (1633–1707), deutscher Jurist
 Julius von Voigts-Rhetz (1822–1904), preußischer Offizier, zuletzt General der Infanterie
 Konstantin Bernhard von Voigts-Rhetz (1809–1877), preußischer Offizier, zuletzt General der Infanterie
 Werner Eugen von Voigts-Rhetz (1863–1914), preußischer Offizier, zuletzt Generalmajor
 William von Voigts-Rhetz (1813–1902), preußischer Offizier, zuletzt General der Artillerie